Ро́щин — русская фамилия. Известные носители:

Рощин 
 Рощин, Александр Иосифович (1911—1966) — Герой Советского Союза.
 
 Рощин Анатолий Иванович (1934—2002) — советский и российский искусствовед и писатель, профессор.
 Рощин, Анатолий Александрович (1932—2016) — советский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион 1972 года.
 Рощин, Борис Германович (1897—1963) — режиссёр, заслуженный артист ЛССР.
 Рощин, Валерий Георгиевич (род. 1961) — русский писатель.
 Рощин, Василий Петрович (1903—1988) — деятель советских спецслужб.
 Рощин, Виктор Михайлович (род. 1944) — советский и российский военачальник, командующий 1-й гвардейской танковой Краснознамённой армией (1995—1999), гвардии генерал-лейтенант.
 Рощин, Владимир Фёдорович — советский учёный, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Ленинской премии.
 Рощин, Георгий Евгеньевич (в монашестве Иоанн; род. 1974) — архиерей Русской православной церкви, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Патриаршими приходами в США.
 Рощин, Евгений Евгеньевич (род. 1962) — советский и белорусский хоккеист.
 
 Рощин, Игорь Валентинович (род. 1944) — российский предприниматель.
 Рощин, Лев Михайлович (1922—1958) — лётчик, Герой Советского Союза.
 
 
 Рощин, Павел Иванович (род. 1956) — советский легкоатлет, спринтер.
 Рощин, Семён Ильич (1902—1991) — советский военный историк, руководитель издания 5 тома «Истории Великой Отечественной войны».
 Рощин, Фёдор Яковлевич (1841—1916) — российский купец, меценат.

Рощина 
 Рощина, Татьяна Андреевна (род. 1987) — казахстанская лыжница, участница Олимпийских игр в Ванкувере.

Двойные фамилии 
 Гроссман-Рощин, Иуда Соломонович (1883—1934) — русский политический деятель, революционер, анархист, позже — советский литературный критик.

См. также 
 Рощино — русскоязычный топоним
 Роща — русскоязычный топоним
 Грове — английская фамилия (от , )